Ode an die Freude bezeichnet:

 den vierten Satz der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, siehe 9. Sinfonie (Beethoven)#Ode an die Freude
 ein Gedicht von Friedrich Schiller, siehe An die Freude
 einen Film, siehe Ode an die Freude (Film)
 die instrumentale Grundlage der Europahymne